Deadly Harvest ist:
 Deadly Harvest (1972), US-amerikanischer Fernsehfilm von Michael O'Herlihy (1972)
 der Originaltitel von Tödliche Ernte, kanadischer Spielfilm von Timothy Bond (1977)
 Deadly Harvest (Roman), Kriminalroman von Carolyn Walker (2005)